Kroatië was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de vierde deelname voor het land. Het land overleefde de groepsfase niet. Kroatië verzamelde drie punten na nederlagen tegen gastland Brazilië en Mexico en een zege tegen Kameroen.

Kwalificatie 
Kroatië heeft zich geplaatst door in het UEFA-kwalificatietoernooi als tweede te eindigen achter België. Deze tweede plaats gaf recht op een plaats in een play-off wedstrijd tegen IJsland. De wedstrijden eindigden in 0 – 0 en 2 – 0 in het voordeel van Kroatië.

Groep A

Wedstrijden

Play-off

Wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Kroatië werd als tweede ondergebracht in Groep A en kreeg zo São Paulo, Manaus en Recife als speelsteden voor de groepsfase. Ook Brazilië, Mexico en Kameroen kwamen in Groep A terecht.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Kroatisch elftal, zichtbaar op de spelersbus, "S vatrom u srmica za Hrvatsku sovi kao jedan!" is, dat "Met vuur in onze harten, als een voor Kroatië!" betekent. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie

Groep A 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014